Протадий () — мужское имя. Известные носители:
 Протадий — префект Рима (400/401 год)
 Протадий — майордом Бургундии (605 год)
 Протадий (умер в 624?) — архиепископ Безансона, святой